Hiler ist der Familienname folgender Personen:

 David Hiler (* 1955), Schweizer Politiker
 John P. Hiler (* 1953), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Hiller